В съвременния български език Обединено кралство може да обозначава някое от следните:

 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия — днешната държава, обхващаща Англия, Шотландия, Уелс и Северна Ирландия, заедно с някои подчинени територии (след 1927 година);
 Обединено кралство Великобритания и Ирландия – историческа държава (от 1801 до 1921 година);
 Обединено кралство Нидерландия – историческа държава (от 1815 до 1839 година);
 Обединено кралство Португалия, Бразилия и Алгарве – историческа държава (от 1815 до 1822 година).